Mistrzostwa Afryki w zapasach mężczyzn rozgrywane są od 1969, a turniej kobiet od 1996 roku.

Edycje zawodów

Łącznie medale w latach: 1969–2022

Bibliografia